C'est comme ça peut faire référence à plusieurs titres d'œuvres :
 C'est comme ça, compilation rétrospective de l'auteur-compositeur-interprète français Jacques Brel (1929-1978), sortie en 2008.
 C'est comme ça, huitième album studio du chanteur français Florent Pagny, sorti en 2009.
 C'est comme ça, chanson de Jacques Brel figurant sur son premier album Jacques Brel et ses chansons sorti en 1955.
 C'est comme ça, chanson de la chanteuse franco-britannique Jane Birkin, écrite par Zazie, figurant sur son album À la légère sorti en 1998.
 C'est comme ça, chanson du duo français Les Rita Mitsouko figurant sur leur deuxième album The No Comprendo sorti en 1986.
 C'est comme ça, chanson du rappeur français Rohff, figurant sur son album Le Cauchemar du rap français sorti en 2007.
 C com-ç@, série télévisée française pour la jeunesse diffusée depuis 2004 sur la chaîne de télévision publique France 2.